Лећа се може односити на:

 Сочиво (оптика), (лећа је други назив за сочива у оптици).
 Сочиво (биљка), (лећа је други назив за биљку из породице махунарки).